Тосиро:

 Тосиро, Масаки (род. 1980) — японский саночник, выступавший за сборную Японии.
 Тосиро Хицугая — второстепенный персонаж аниме и манги «Блич», созданный Тайто Кубо.